Corneliusson ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Corneliusson (* 1961), schwedischer Fußballspieler
 Karl Corneliusson (* 1976), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Corneliussen